Бобосовка — деревня в Вяземском районе Смоленской области России. Входит в состав Новосельского сельского поселения. Население — 11 жителей (2007 год). 
 
Расположена в восточной части области в 11 км к северо-востоку от Вязьмы, в 4 км севернее автодороги . В 2,5 км западнее деревни расположена железнодорожная станция Подъёлки на линии Москва — Минск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в марте 1943 года.

Официальный сайт деревни 
www.bobosovka.ru

Примечания 

Населённые пункты Вяземского района (Смоленская область)